Андрей Моро́зов:  (род. 1961) — советский и российский хоккеист.
 Морозов, Андрей Андреевич (род. 1952) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Морозов, Андрей Васильевич (1901—1972) — советский художник.
 Морозов, Андрей Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Морозов, Андрей Иванович (1900—1979) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Морозов, Андрей Игоревич (род. 1968) — Герой Российской Федерации.
 Морозов, Андрей Петрович (род. 1979) — белорусский футболист.
 Морозов, Андрей Фёдорович (род. 1960) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.